Mainake puede hacer referencia a:

 Mainake, un topónimo antiguo citado por algunos textos clásicos como colonia griega en la costa de la provincia de Málaga o de Granada (España).
 Mainake, un barrio de la ciudad de Málaga, España.
 Mainake, una revista española de arqueología, editada por la Diputación Provincial de Málaga.